Roland steht für:

 Roland (Vorname) – zu Namensträgern siehe dort
 Roland (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Roland, Paladin Karls des Großen, siehe Hruotland
 Roland (Statue), Standbild eines Ritters als Sinnbild der Stadtrechte
 Roland (Regionalgeld), ein in Bremen und dem Landkreis Osterholz sowie Umgebung verwendetes Regiogeld
 Roland (Zug), Fernschnellzug, später Trans-Europ-Express von Bremen nach Mailand

Wahrzeichen (in Anlehnung an Hruotland):
 Bremer Roland
 Haldensleber Roland
 Magdeburger Roland
 Nordhäuser Roland
 Hallescher Roland

Werke:
 Rolandslied, Versepos über den Heldentod Hruotlands
 Roland (Lully), Oper von Jean-Baptiste Lully nach dem Epos von Ariosto (1685)
 Roland (Piccinni), Oper von Niccolò Piccinni nach dem Epos von Ariosto (1778)
 Roland (Film), Film von Frank Cassenti
 Ritter Roland, Heftromanserie
 Roland, Ritter Ungestüm, Comicserie von François Craenhals

Produkte, Unternehmen und Vereine:
 Roland (deutsche Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Roland (japanische Automarke), ehemalige japanische Automarke
 Roland (Radsportteam), belgisches Radsportteam
 Roland (Unternehmen), Hersteller von Musikelektronik
 Roland (Verein), Verein zur Förderung der Stamm-, Wappen- und Siegelkunde
 Roland (Versicherung), Versicherungskonzern
 Der Roland von Berlin, Wochenschrift für Kultur, Politik, Wirtschaft und Berliner Leben
 Roland Digital Group, Plotterhersteller
 Roland Murten, Schweizer Lebensmittelhersteller
 Roland SE, ehemaliger Schuhproduzent, heute Schuhhändler
 MAN Roland Druckmaschinen, ehemaliger Druckmaschinenhersteller, siehe manroland
 Zeche Roland, Bergwerk in Oberhausen

Schiffe:
 Roland, als Graf von Paris und als Roland betriebener Seitenraddampfer, siehe Graf von Paris (Schiff)
 Roland (Schiff, 1839), hölzerner Seitenrad-Dampfschlepper, der 1839 bis 1847 auf der Weser verkehrte
 Roland (Schiff, 1847), eiserner Seitenrad-Dampfschlepper, der 1848 bis 1897 auf der Weser und im Seebäderdienst verkehrte
 Roland (Schiff, 1893), Schiff des Norddeutschen Lloyd
 Roland of Mersea (Schiff, 1908), ex Roland, Fahrgastschiff, das unter anderem auf dem Rhein verkehrte
 Roland (Schiff, 1927), Seebäderschiff des Norddeutschen Lloyd, das als Minenschiff eingesetzt wurde

militärische Objekte:
 Mowag Roland, Radpanzer
 Roland (Flugzeuge), Flugzeugtypen
 Roland (Waffensystem), Flugabwehrraketensystem

Roland ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Roland (Beckum), Stadtteil der Stadt Beckum

in Kanada:
 Roland (Manitoba), in der Pembina Valley Region

in den Vereinigten Staaten:
 Roland (Arkansas), im Pulaski County
 Roland (Georgia), im Upson County
 Roland (Idaho), im Shoshone County
 Roland (Illinois)
 Roland (Indiana), im Orange County
 Roland (Iowa), im Story County
 Roland (Kansas), im Sumner County
 Roland (Minnesota)
 Roland (Oklahoma), im  Sequoyah County

geografischer Objekte:
 Roland-Bucht, Bucht der Booth-Insel, Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Mount Roland, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

astronomischer Objekte:
 C/1956 R1 (Arend-Roland), Komet

Siehe auch:
 Der Liebste Roland, Märchen der Brüder Grimm
 Haus Roland
 Liste der Rolandstatuen
 Rasender Roland
 Roland-Manuel
 Roland Park
 Roland Township
 Rohland
 Rolândia
 Rolland
 Rowland